Žebro může být:

žebro – oblouková kost v těle obratlovců
žebro (architektura) – architektonický prvek
žebro (strojnictví) – tvarový prvek některých technických zařízení a strojů
žebro (botanika) – část těla některých rostlin
žebro (maso) – část přední čtvrtě jatečně opracované půlky jatečného skotu a koní
žebro (skalní útvar) – skalní žebro, vyvýšený hřeben mezi žleby

Externí odkazy